Il doppio dell'Internationaux de Nouvelle-Calédonie 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

Samuel Groth e Toshihide Matsui hanno battuto in finale Artem Sitak e Jose Statham 7–6(8–6), 1–6, [10–4].

Teste di serie

  Lukáš Dlouhý /  Jordan Kerr (semifinale)
  Adrián Menéndez Maceiras /  Denys Molčanov (quarti di finale)

  Dane Propoggia /  Amir Weintraub (semifinale)
  Artem Sitak /  Jose Statham (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Nouvelle-Calédonie 2013
ATP Challenger Tour 2013